Казембек — русский дворянский род.

Происходит от знатного персидского дворянина Назыр-Магомет-хана. Его сын Мирза-Каземъ-Бекъ, жил в Дербенте, откуда по причине замешательств, переселился в Мекку, затем в Медину, а оттуда в Рештъ (в Персии). Вернулся в Дербент в 1808 году и был избран шейх-уль-исламом. Оклеветанный недоброжелателями. был выслан в Астрахань в 1825 году. Его сын принял православие в 1825 году с именем Александр Касимович.

Род Казембек внесён в III часть Дворянской родословной книги Казанской губернии Российской империи.

Описание герба 
В зелёном щите на серебряной скале золотой лев с червлёными глазами и языком держит в правой лапе серебряный, с золотой рукоятью изогнутый меч, левой лапой он придерживает лежащий на камне развёрнутый серебряный свиток.

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: рука вверх в зелёном, вышитом золотом персидском одеянии, держит серебряный светильник с золотой наверху пятиконечной звездой с сиянием вокруг неё. Намёт: зелёный с золотом. Девиз: «ТРУД ОТЕЧЕСТВУ, ЧЕСТЬ СЕБЕ» золотыми буквами на зелёной ленте.
(Гербовник, XIV, 41).

Известные представители 
Профессор Александр Касимович Казембек был внуком Назыр-Магомет-хана. Его сын, гофмейстер Александр Александрович (1844—1894) долго управлял канцелярией министерства юстиции России, а позже стал сенатором I департамента. Его сын:
 Казем-Бек, Лев Александрович (1875—1952) — русский политический деятель.
 Казем-Бек, Александр Львович (1902—1977) — лидер движения «младороссов», белоэмигрант, публицист, педагог, церковный журналист, богослов.

Примечания

Литература 
 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены львы